El término perro muerto puede referirse a:

 Perro muerto, película chilena de 2010.
 «Perro muerto», título en España del octavo episodio de la octava temporada de la serie Padre de familia.